Niemcy:
 Eggingen – dzielnica Ulm
 Eggingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut